(Sankt, St.) Cyriakus-, Cyriaks- oder Cyriakikirche oder -kapelle steht für Kirchen oder -kapellen, die benannt sind nach:
 dem Märtyrer und der katholischen und orthodoxen Kirche heiligen Cyriakus, einem der Vierzehn Nothelfer (CN),
 dem Märtyrer und der katholischen und orthodoxen Kirche heiligen Judas Cyriacus (JudC) oder
 einem der beiden (nicht identifiziert: NN)

Deutschland 

(alphabetisch nach dem Ortszusatz im Lemma geordnet)

Nördlich der Alpen findet sich erstmals um das Jahr 847 in Worms-Neuhausen ein Cyriakuspatrozinium. Der Grund für die spätere Ausbreitung nach Sachsen ist unbekannt. Ein erstes Patrozinium dort ist für das Jahr 946 in Geseke belegt, es folgte eine weitere Ausbreitung in Ostsachsen durch den Markgrafen Gero.

A – K 
 St. Cyriakus (Althausen), Münnerstadt, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Andelfingen), Langenenslingen-Andelfingen, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Azmannsdorf), Erfurt-Azmannsdorf, ev. Dorfkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Bauerbach), Marburg-Bauerbach, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Berghausen), Schmallenberg-Berghausen, kath. Pfarrkirche, (CN)
 Cyriakuskirche (Besigheim), Besigheim, ev. Stadtkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Bettringen), Schwäbisch Gmünd-Bettringen, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Billig), Euskirchen-Billig, kath. Dorfkirche, (CN)
 Cyriakuskirche (Bönnigheim), Bönnigheim, ev. Stadtkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Bottrop), Bottrop, kath. Propsteikirche, (CN)
 Cyriakuskirche (Braunschweig), Braunschweig-Weststadt, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Bruchhausen), Olsberg-Bruchhausen, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Bufleben), Bufleben, ev. Kirche, (NN)
 Cyriakskirche (Camburg), Camburg, abgegangene Kirche, (NN)
 Katholische Kirche St. Cyriak in Dielheim (CN)
 St. Cyriacus (Hiesfeld), Dinslaken-Hiesfeld, ev. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Döcklitz), ev. Kirche, (NN)
 St.-Cyriaci-Kirche (Dorste), Dorste, ev. Kirche, (CN)
 St. Cyriakus (Duderstadt), Duderstadt, kath. Basilika, auch Propsteikirche, (CN)
 St. Cyriakus (Dümpelfeld) und Antonius, Dümpelfeld, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Dürrenbühl-Rothaus), Grafenhausen-Rothaus, kath. Wallfahrtskapelle, (NN)
 St. Cyriakus (Dürnau) und St. Kilian, Dürnau, ev. Kirche, (CN)
 St. Cyriacus (Edling), Edling, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Epfendorf-Trichtingen), Epfendorf, ev. Dorfkirche, (NN)
 Cyriakkapelle, Erfurt-Cyriaksiedlung, ev. Diasporakapelle, (CN)
 Cyriakskloster (Erfurt), in der Zitadelle Cyriaksburg, Erfurt, abgegangene Klosterkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Ettischleben), Wipfratal-Ettischleben, ev. Dorfkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Frankenthal-Eppstein), Frankenthal-Eppstein, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Frankfurt am Main), Frankfurt am Main-Rödelheim, ev. Kirche, (NN)
 St. Cyriak und Perpetua (Freiburg im Breisgau), Freiburg im Breisgau, kath. Kirche, (CN)
 St. Cyriakus (Frose), Seeland-Frose, Stiftskirche, (CN)
 St. Cyriak (Furtwangen), Furtwangen im Schwarzwald, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Gellershausen), Heldburg-Gellershausen, ev.-luth. Kirche, (NN)
 Stiftskirche St. Cyriakus (Gernrode), Quedlinburg-Gernrode, ev. Stiftskirche, (CN)
 St. Cyriakus (Geseke), Geseke, ehem. Stiftskirche, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Götzenkirchen), Kerpen-Götzenkirchen, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus, St. Laurentius und St. Maria Magdalena (Gramschatz)
 St. Cyriakus (Grimlinghausen), Neuss-Grimlinghausen, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriaki (Gröningen), Gröningen (Südgröningen), ev. Vorstadtkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Habitzheim)
 St. Cyriakus (Groß Hehlen), Celle-Groß Hehlen, Kirche, (NN)
 St. Maria und St. Cyriakus (Groß Twülpstedt), (NN)
 St. Cyriakus (Hausen), Steinfeld-Hausen, Kirche, (NN)
 St. Cyriakus (Heyerode), Südeichsfeld-Heyerode, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Hohengehren), Baltmannsweiler-Hohengehren, ev. Dorfkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Horn-Millinghausen), Erwitte-Horn-Millinghausen, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriacus (Hümmel), Adenau-Hümmel, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Illingen), Illingen, ev. Kirche, (NN)
 St. Cyriakus (Karlsruhe), Karlsruhe-Beiertheim-Bulach, kath. Kirche, (NN)
 St.-Cyriacus-Kirche, Kellinghusen, ev. Kirche, (CN)
 St. Cyriakus (Klein-Welzheim), Seligenstadt-Klein-Welzheim, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Kleinenberg), Lichtenau-Kleinenberg, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriak (Kommingen), Blumberg-Kommingen, kath., (NN)
 St. Cyriakus (Krefeld), Krefeld-Hüls, kath. Pfarrkirche, (CN)

L – Z 

 St. Cyriak (Lehen), Freiburg im Breisgau-Lehen, kath. Kirche, (CN)
 Cyriakuskapelle (Lindenberg), Lindenberg (Pfalz), kath. Wallfahrtskapelle, (CN)
 St. Cyriakus (Löbejün), Hospitalkapelle
 St.-Cyriakus-Kirche (Ludwigshafen), Ludwigshafen-Ruchheim, kath. Kirche, (CN)
 St.-Cyriakus-Kirche (Lüneburg), 1651 abgebrochenen (CN)
 St. Cyriakus (Malsch), Malsch, Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Meerbusch), Meerbusch-Nierst, Vikarie, kath. Kirche, (NN)
 Cyriakuskapelle (Meisenbach), Meisenbach (Thaleischweiler-Fröschen), Gemeinde Thaleischweiler-Fröschen, Rheinland-Pfalz, Ruine
 St. Cyriax (Mittelsömmern), ev. Filialkirche
 St. Cyriakus und Valentin (Mömbris), Mömbris, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Morlesau), Hammelburg-Morlesau, kath. Filialkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Neuenhausen), Grevenbroich-Neuenhausen, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Niederau), Düren-Niederau, kath. Grabes- und Auferstehungskirche, (NN)
 St. Cyriakus, Largus und Smaragdus (Niederdorf), Wolfertschwenden-Niederdorf, kath. Pfarrkirche, (NN)
 Cyriakuskirche (Niederhofen), Schwaigern-Niederhofen, ev., (NN)
 St. Cyriakus (Niedermendig), Mendig, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Niedernberg), Niedernberg, kath. Pfarrkirche, (NN)
 Cyriaci-Kapelle (Nordhausen), Nordhausen, profanierte ehemalige Hospitalkapelle, (CN)
 St. Cyriak (Obergimpern), Bad Rappenau-Obergimpern, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Oberkirch), Oberkirch (Baden), kath. Kirche, (NN)
 Cyriakuskirche (Oberschwaningen)
 St. Cyriakus (Rhode), Olpe-Rhode, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Salzbergen), Salzbergen, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Schafhausen), Weil der Stadt-Schafhausen, ev. Kirche, (CN)
 St. Cyriakus (Schallenburg), Sömmerda-Schallenburg, ev. Kirche, (NN)
 Kirche St. Cyriakus (Schwemmelsbach), Schwemmelsbach, kath. Kuratiekirche, (NN)
 St. Cyriakus (Spahl/Rhön), Geisa-Spahl, kath. Kirche, (NN)
 St. Cyriakus (Staffelbach), Oberhaid-Staffelbach, kath. Filialkirche, (NN)
 Alt-St. Cyriak (Straßdorf), Schwäbisch Gmünd-Straßdorf, kath. Friedhofskirche, (NN)
 Neu-St. Cyriak (Straßdorf), Schwäbisch Gmünd-Straßdorf, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Stupferich), Karlsruhe-Stupferich, kath. Kirche, (NN)
 St. Cyriak (Sulzburg), Sulzburg, ehem. kath. Klosterkirche, ev. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Sulzdorf, Giebelstadt), Giebelstadt-Sulzdorf, kath. Pfarrkirche, (CN)
 Zilleskapelle (Zilskapelle St. Johann Baptist), Treis-Karden, kath. Kapelle, (CN) (?)
 St. Cyriakus (Vilsen), Bruchhausen-Vilsen, ev.-luth. Kirche, (NN)
 St. Cyriakus (Wässerndorf), Wässerndorf, kath. Pfarrkirche, (NN)
 St. Cyriakus (Weeze), Weeze, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Weiden), Weiden bei Weimar, ev. Kirche
 St. Albanus und Cyriakus (Welver), Welver, ehem. Zisterzienserinnenkloster, ev. Kirche, (CN)
 St. Cyriacus (Weyer), Mechernich-Weyer, kath. Pfarrkirche, (CN)
 St. Cyriakus (Wiesensteig), Wiesensteig, kath. Stiftskirche, (CN)
 St. Cyriacus (Wimmelburg), Wimmelburg, ehem. Klosterkirche, ev. Kirche, (CN)
 Stiftskirche Windecken, Nidderau-Windecken, vorreformatorisch: St. Cyriakus, ev. Kirche, (CN)
 St.-Cyriakus-Kirche (Wolferode), Eisleben-Wolferode, ev. Dorfkirche, (CN)
 St. Cyriakus Worms, Worms-Neuhausen, abgegangene Stiftskirche, (CN)
 St. Cyriakus (Zscherben), Gemeinde Teutschenthal, Sachsen-Anhalt, ev. Dorfkirche, (NN)

Österreich 
Land Kärnten
 Filialkirche Haidkirchen, Kappel am Krappfeld-Haidkirchen, kath. Filialkirche, (CN)
 St. Cyriakus und Stephanus, Hohenthurn, kath. Filialkirche, (NN)

Land Salzburg
 Pfarrkirche Pfarrwerfen, Pfarrwerfen, kath. Pfarrkirche, (CN)

Frankreich 
 St-Cyr de Lançon, Lançon-Provence, Kapelle, (CN)
 St-Quiriace (Provins), Provins, kath. Stiftskirche, (JudC)

Italien 
 Dom von Ancona (JudC)

Türkei 
 St.-Giragos-Kathedrale, Diyarbakır, armenisch-apostolische Kathedrale, (CN)

Siehe auch 
 Cyriakusstift

Einzelnachweise 

 
Liste (Kirchengebäude nach Name)